Ві́льямсон () — прізвище, поширене в англомовних країнах, буквально означає «син Вільяма» ().

Відомі носії парізвища:
 Гевін Вільямсон (; 1976) — британський політик, міністр оборони (з 2017).
  (; 1895—1977) — англійський письменник-натураліст.
 Г'ю Вільямсон (; 1735—1819) — американський політик.
 Дарольд Вільямсон (;  1983) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2005).
 Девід Теодор Нельсон Вільямсон (; 1923—1992) — британський інженер-конструктор.
 Ден Вільямсон (;  2000) — новозеландський веслувальник, олімпійський чемпіон (2020).
 Джек Вільямсон (; 1908—2006) — американський письменник-фантаст, один із класиків світової наукової фантастики.
 Елісон Вільямсон (;  1971) — британська лучниця, олімпійська медалістка (2004).
 Зайон Вільямсон (;  2000) — американський професійний баскетболіст.
 Кевін Вільямсон (;  1965) — американський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Лі Вільямсон (;  1982) — ямайський футболіст.
 Майк Вільмсон (;  1983) — англійський футболіст, захисник.
 Малколм Вільямсон (; 1893—2003) — австралійський композитор, піаніст і органіст.
 Маріанна Вільямсон (;  1952) — американська письменниця, викладачка, активістка, підприємниця, політик-демократ.
  (, у заміжжі — Мітчелл, ; 1926—2010) — британська легкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор 1948.
 Олівер Вільямсон (;  1932) — американський економіст, представник неоінституціоналізму.
 Пітер Вільямсон (;  1948) — англійський професійний рефері зі снукеру.
 Річард Вільямсон (;  1940) — католицький єпископ-лефеврист, член Священицького братства святого Пія Х.
 Роджер Вільямсон (; 1948—1973) — британський автогонщик, пілот Формули-1.
 Сонні Бой Вільямсон II (, уроджений А́лек Форд Мі́ллер, ; 1899—1965) — американський блюзовий співак.
 Фред Вільямсон (;  1938) — американський актор, режисер, сценарист і продюсер.

Патронімічні прізвища